A 24 135-ös számú mellékút a Heves megyei Parád és a falu részét képező Parádóhuta között húzódik. Mintegy 2,3 km hosszú, ötszámjegyű, 2×1 sávos, kiépített bekötőút, kezelője a Magyar Közút Heves megyei Igazgatósága.

Parád központjában ágazik ki a 24-es főútból, annak 28+300-as kilométerszelvénye közelében, dél felé. Települési neve Kéksei út, a belterület déli széléig, amit nagyjából 750 méter megtétele után hagy el. Körülbelül 1,8 kilométer után éri el Parádóhuta településrész északi szélén, végighalad a főutcán, Széchenyi István út néven, és úgy is ér véget bő fél kilométer után.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.kozut.hu adatai szerint 2,360 kilométer.

Története

Kereszteződések, pihenőhelyek és hidak 

|}
|}

Források 

24135